Henri Leconte e Yannick Noah hanno battuto in finale Pavel Složil e Tomáš Šmíd 6–4, 2–6, 3–6, 6–3, 6–2.

Teste di serie

 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (quarti di finale)
 Anders Järryd /  Hans Simonsson (terzo turno)
 Peter Fleming /  Ferdi Taygan (primo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (quarti di finale)
 Pat Cash /  Paul McNamee (primo turno)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (finale)
 Carlos Kirmayr /  Cássio Motta (secondo turno)
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (terzo turno)

 Bernie Mitton /  Butch Walts (primo turno)
 John Alexander /  John Fitzgerald (secondo turno)
 Tony Giammalva /  Steve Meister (secondo turno)
 Stanislav Birner /  Van Winitsky (primo turno)
 Mark Dickson /  Jan Gunnarsson (primo turno)
 Stefan Edberg /  Brian Gottfried (quarti di finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (primo turno)
 David Graham /  Laurie Warder (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1984